Church Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Church Lake (Hillsborough County, Florida)
 Church Lake (Lake County, Florida)
 Church Lake (Marion County, Florida)
 Church Lake (Putnam County, Florida)
 Church Lake (Ionia County, Michigan)
 Church Lake (Kent County, Michigan)
 Church Lake (Livingston County, Michigan)
 Church Lake (Carver County, Minnesota)
 Church Lake (Freeborn County, Minnesota)
 Church Lake (Grant County, Minnesota)
 Church Lake (Kandiyohi County, Minnesota)
 Church Lake (Mahnomen County, Minnesota)
 Church Lake (Nebraska)
 Church Lake (New Mexico)
 Church Lake (Washington)